Boris Vian
Itamar Vian
15382 Vian
Vian (Oklahoma)

Desambiguação